Wallén är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Wallen 2 051
 Vallén 210
Tillasammans blir detta 2 261 personer.

Personer med efternamnet Wallén

 Anders Wallén (född 1956), författare och musiker
 Angelica Wallén (född 1986), handbollsspelare
 Anna Wallén (född 1980), politiker, socialdemokrat
 Axel Wallén (1877–1935), hydrograf och meteorolog
 Axel Wallén (1928–1996), generaldirektör
 Birger Wallén (1909–1993), generaldirektör
 Carl Christian Wallén (1917–2010), meteorolog
 Daniel Wallén (född 1975), bordshockeyspelare och dokusåpadeltagare
 Edith Wallén (1891–1960), skådespelare
 Gustaf Theodor Wallén (1860–1948), målare, grafiker och skulptör
 Güllich Wallén (1805–1883), godsägare och riksdagsman
 Göran Wallén (född 1933), militär
 Hans Wallén (född 1961), seglare
 Ingemar Wallén (född 1954), musiker
 James Wallén (född 1945), producent, skådespelare och ljudtekniker 
 Jeremias Wallén (1693–1772), jurist och ämbetsman
 Johan August Wallén (1844–1891), organist och skulptör
 Lars Wallén (1936–2022), militär
 Lena Hjelm-Wallén (född 1943), politiker, statsråd, socialdemokrat
 Lennart Wallén (1914–1967), filmklippare, regiassistent och regissör
 Martti Wallén (född 1948), finländsk operasångare, bas
 Mona Wallén-Hjerpe (1932–2008), författare, "Sjösalakvinnan"
 Olof Albert Wallén (1830–1910), präst
 Oskar Wallén (född 1992), fotbollsspelare
 Otto Wallén (1885–1954), lantbrukare och politiker, bondeförbundare
 Per-Edwin Wallén (1925–1989), jurist och professor
 Pia Wallén (född 1957), formgivare och modeskapare
 Sigurd Wallén (1884–1947), skådespelare, sångare och regissör
 Sven Wallén (1892–1980), företagsledare
 Thore Wallén (1914–2010), målare, tecknare och skulptör
 Tor Wallén (1891–1972), skådespelare och korist
 William Wallén (född 1991), ishockeyspelare

Källor

Svenska efternamn